Македонија се може односити на:

Македонија у савременој географији:
 Македонија, историјско-географска област у Југоисточној Европи на југу Балканског поуострва у саставу неколико држава
 Северна Македонија, суверена држава на Балканском полуострву од 1991. чија се територија поклапа са географском облашћу Вардарске Македоније
 Егејска Македонија, јужни део шире географске области Македонија у Грчкој
 позната и као Беломорска Македонија, Приморска Македонија, Јужна Македонија или Грчка Македонија, или у Грчкој само Македонија
 Вардарска Македонија, северни део шире географске области Македонија који се поклапа са територијом Северне Македоније
 позната и као Северна Македонија или Српска Македонија, или као Вардарска Србија или Јужна Србија
 Пиринска Македонија, источни део географске области Македонија у Бугарској, данас административно Благоевградска област
 позната и као Источна Македонија или Бугарска Македонија
 Административне јединице у Грчкој:
 Периферија Западна Македонија, административна јединица на северу Грчке
 Периферија Средишња Македонија, административна јединица на северу Грчке
 Периферија Источна Македонија и Тракија, административна јединица на северу Грчке

Македонија у историји:
 Античка Македонија, античка држава, краљевина Филипа II, Александра Великог и њихових претходника и наследника
 Дијецеза Македонија, административна јединица Рисмког царства
 Македонија (провинција), административна јединица Римског царства
 Македонија (тема), административна јединица Византијског царства
 Српска Македонија, назив за Вардарску Македонију у Краљевини Србији и Краљевини СХС/Југославији
 Македонска војно-инспекциона област, област формирана у току Првог светског рата од окупираних делова Србије од стране Бугарске на просторима Вардарске Македоније и јужних делова Косова и Метохије
 Македонски фронт, други назив за Солунски фронт у Првом светском рату
 Југословенска Македонија, назив за Вардарску Македонију после Првог светског рата до распада СФР Југославије
 Независна Држава Македонија, покушај стварања марионетске државе 1944. од стране Нацистичке Немачке
 Социјалистичка Република Македонија (носила назив Демократска Федерална Македонија до 1945. Народна Република Македонија од 1945. до 1963.), административна јединица, једна од шест република Друге Југославије, претходница независне Републике Северне Македоније

Остало 
Насељена места која носе назив „Македонија“:
 Мачедонија, насељено место у Румунији, у оквиру општине Чаково
 Поједина насељена места у САД са називом „Македонија”:
 Маседонија (Алабама)
 Масидонија (Охајо)
 Масидонија (Ајова)
 Масидонија (Илиноис)

Аеродром: Међународни аеродром Солун „Македонија”

Више новина, часописа, телевизијских и радио станица, бродова, тргова, булевара, музичких албума, јела итд. носе назив „Македонија”:
 Позната Македонија, позната регионална химна у Грчкој
 ФК Македонија, историјски фудбалски клуб из Скопља успостављен после бугарске окупације 1941.
 ФК Македонија Ђорче Петров, фудбалски клуб из Скопља
 Нова Македонија, најстарије дневне новине које излазе у Северној Македонији

Политички термин: Уједињена Македонија или Велика Македонија

Види још 

 Северна Македонија (вишезначна одредница)
 Јужна Македонија (вишезначна одредница)
 Западна Македонија (вишезначна одредница)
 Источна Македонија (вишезначна одредница)
 Македонци (вишезначна одредница)
 Православље у Македонији (вишезначна одредница)
 Македонско питање